Кубок России по баскетболу среди мужских команд в сезоне 2015/2016 является 15 турниром Российской федерации по баскетболу.

Формат 
Система розыгрыша Кубка — на выбывание.
Кубок России в сезоне 2015/2016 гг. пройдет в четыре этапа:
 I этап — первый отборочный раунд в подгруппах. 26 команд Супрелиги-2, Суперлиги-3 и молодёжного первенства разбиваются на подгруппы «А1», «Б1», «В1», «Г1», «Д1», «Е1» и «Ж1» по территориальному принципу. Игры в подгруппах проводятся турами в один круг.
 II этап — второй отборочный раунд в подгруппах. 14 победителей I этапа, 13 команд Суперлиги-1 + клуб Динамо Москва разбиваются на подгруппы А2", «Б2», «В2», «Г2», «Д2», «Е2», «Ж2-1» и «Ж2-2».
 III этап — соревнования по системе плей-офф со стадии 1/8 финала. 14 победителей II этапа и 2 клуба, представляющих Единую лигу ВТБ (Красный Октябрь и Зенит) образуют 8 пар. Игры проводятся дома и в гостях. Команда, имеющая более высокий рейтинг, первый матч играет на площадке соперника.
 IV этап — финальные игры пройдут в формате «финала четырёх».

Первый этап

Группа А1

Группа Б1

Группа В1

Группа Г1

Группа Д1

Группа Е1

Группа Ж1

Второй этап

Группа А2

Группа Б2

Группа В2

Группа Г2

Группа Д2

Группа Е2

Группа Ж2-1

Группа Ж2-2

Плей-офф

Финал 4-х

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Кубок России по баскетболу 2015/2016

Кубок России по баскетболу
2015 год в баскетболе
2016 год в баскетболе
Спорт в России в 2015 году
Спорт в России в 2016 году